Les mots frigidus, frigida et frigidum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « frais, froid, glacé ». En latin frigida et frigidum sont aussi des noms signifiant respectivement « eau froide » et « froid ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots frigidus, frigida  et frigidum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : frigidus, frigida, frigidum.

Sciences humaines et sociales 
 En histoire, la bataille du Frigidus est un affrontement entre les troupes chrétiennes de l'Empire romain d'Orient alliées aux Wisigoths, et les troupes païennes de l'Empire romain d'Occident et des Francs, les 5 et 6 septembre 394.

Culture et société 
 Castra ad Fluvium Frigidum est un fort romain situé à Ajdovščina (région de Goriška, Slovénie).

Notes et références 

Épithète spécifique